Famille von Heland, famille de la noblesse suédoise ;
 Martin Rudolf Heland (1765-1814), graveur suédois chalcographe.